

Finanzminister Bayern (seit 1803) 

Finanzen
Bayern
!